Арена има више значења:

 Арена
 Арена 2000
 Арена Загреб
 Арена Митишчи
 Арена Омск
 Арена Рига
 Арена Стожице
 Амстердам арена
 Комбанк арена
 Минск арена
 Арена спорт
 Арена (Верона)
 Арена (Вибо Валенција)
 Арена (Казерта)
 Арена (Пиза)
 Арена По (Павија)
 Арина (Висконсин)